Шушания () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Алексий (Шушания) (1852—1923) — архимандрит Грузинской православной церкви.
 Шушания, Ираклий Лаврентьевич (1927—1982) — грузинский певец (бас), народный артист Грузинской ССР
 Шушания, Платон Георгиевич (1894—1971) — грузинский врач, заслуженный деятель науки Грузинской ССР.
 Шушания (Шушаниа), Этери — грузинский советский учёный-филолог, специалист по творчеству Галактиона Табидзе и Константина Гамсахурдиа.